Verkehrsausstellung  steht für:
 Internationale Verkehrsausstellung 
 Deutsche Verkehrsausstellung 1953
 Deutsche Verkehrsausstellung 1925
    
Siehe auch:
Verkehrsschau